Capitol Punishment: The Megadeth Years е сборен албум на американската траш метъл група Megadeth от 2000 година. Песните включени в компилацията са ремастерирани и издадени от Capitol Records.

Списък на песните 
 Kill The King – 3.43
 Dead & The Fugitive Mind – 4.23
 Crush 'Em – 4.37
 Use The Man – 4.15
 Almost Honest – 4.02
 Trust – 5.11
 A Tout Le Monde – 4.27
 Train Of Consequences – 3.26
 Sweating Bullets – 5.03
 Symphony Of Destruction – 4.02
 Hangar 18 – 5.14
 Holy Wars...The Punishment Due – 6.36
 In My Darkest Hour – 6.16
 Peace Sells – 4.04

Албуми на Мегадет
Музикални албуми от 2000 година
Метъл албуми